Parkwijk (Almere)
Station Almere Parkwijk
Parkwijk (Haarlem)
Parkwijk (Stadskanaal)
Parkwijk (Turnhout)
Parkwijk (Utrecht)
Parkwijk (Winschoten)